

Geografia

Waverton (Cheshire)
Waverton (Cumbria)